Юный:

 Юный — посёлок в Оторском сельсовете Чечерского района Гомельской области Беларуси.
 Юный — пролив в Северном Ледовитом океане, отделяет остров Пионер от острова Комсомолец
 Юный — разъезд южной трассы Малой Октябрьской железной дороги
 Юный — станция северной трассы Малой Октябрьской железной дороги

См. также